Шомерак:

 Шомерак — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Шомерак — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Ардеш.